Det har funnits ett flertal personer med namnet Johannes Bengtsson, se:

Johannes Bengtsson i Öxared (1833–1885) riksdagsman
Johannes Bengtsson i Bjärnalt (1844–1927) riksdagsman för Lantmannapartiet
Johannes Wilhelm Bengtsson i Häradsköp (1841–1910) riksdagsman